Torre Rodona o Can Vinyals de la Torre, masia fortificada al barri de les Corts de Barcelona
 Torre Rodona (Riudaura), edifici a Riudaura (Garrotxa) 
 Torre Rodona (Sant Joan de les Abadesses), torre de defensa a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)